Straumnes bezeichnet:

 Straumnes (Hornstrandir), eine Landzunge in den Westfjorden von Island
 Straumnes (Vågan), Dorf in Norwegen